Кри́мська ву́лиця — вулиця у різних населених пунктах України. Назва — на честь Кримського півострова.

 Кримська вулиця — вулиця в місті Дніпро.
 Кримська вулиця — вулиця в місті Донецьк.
 Кримська вулиця — вулиця в місті Івано-Франківськ.
 Кримська вулиця — вулиця в місті Київ.
 Кримська вулиця — вулиця в місті Кропивницький.
 Кримська вулиця — вулиця в місті Луганськ.
 Кримська вулиця — вулиця в місті Львів.
 Кримська вулиця — вулиця в місті Миколаїв.
 Кримська вулиця — вулиця в місті Одеса.
 Кримська вулиця — вулиця в місті Суми.
 Кримська вулиця — вулиця в місті Харків.
 Кримська вулиця — вулиця в місті Херсон.
 Кримська вулиця — вулиця в місті Чернівці.
 Кримська вулиця — вулиця в місті Чернігів.
 Кримська вулиця — вулиця в місті Ужгород.

Вулиці